Jong är ett efternamn, som finns i flera asiatiska länder. Som kinesiskt namn är det en transkriberingsvariant av efternamnet Zhong. Författaren Erica Jongs namn, erhållet genom äktenskap, har kinesiskt ursprung. Det nordkoreanska namnet transkriberas idag som Jeong i Sydkorea.

Personer med efternamnet Jong
Män
 Jong Tae-Se (född 1984), japansk-nordkoreansk fotbollsspelare
 Jong Yeu-Jeng (född 1973), taiwanesisk basebollspelare
Kvinnor
 Erica Jong (född 1942), amerikansk författare
 Jong Ok-jin (född 1945), nordkoreansk volleybollspelare
 Jong Song-ok (född 1974), nordkoreansk maratonlöpare

Se även
 de Jong – nederländskt efternamn
 Jung (efternamn) 

Koreanska efternamn
Kinesiska efternamn